Inre Tväråträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inre Tväråträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,1 ha)
Inre Tväråträsket (Lycksele socken, Lappland, 719955-161899), sjö i Lycksele kommun,  (7,72 ha)
Inre Tväråträsket (Lycksele socken, Lappland, 720215-161913), sjö i Lycksele kommun,  (1,69 km²)

Se även
Tväråträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn